François Gautier peut désigner :
 François Gautier (1906-2009), ingénieur français ;
 François Gautier (1940 -), homme politique français ;
 François Gautier (1950 -), écrivain et photographe français.